Семейное право — система правовых норм, регулирующих семейные отношения, то есть личные и связанные с ними имущественные отношения, возникающие между гражданами во время брака, родства, усыновления, принятия детей в семью на
воспитание.

Семейное право регулирует определённый вид общественных отношений — семейные отношения, которые возникают из факта брака и принадлежности к семье. Большая часть этих отношений носит не имущественный характер, но часто они переплетаются с имущественными отношениями. Любовь, брак, взаимное уважение, личная свобода, воспитание в семье, привязанность, доверие друг к другу, ответственность и тому подобные отношения относятся к категории не имущественных отношений. Однако вступление в брак порождает и имущественные отношения — появляется общее имущество, обязанность взаимной материальной поддержки, содержания детей. Личные не имущественные отношения в семье являются главными. В семейных отношениях находят свою реализацию существенные интересы человека.

Субъектами семейных правоотношений выступают супруги, родители и дети, усыновители и усыновлённые, бабушки, деды, прабабушки, прадеды, внуки, правнуки, родные братья и сестры, мачехи, отчимы, падчерицы, пасынки.
<blockquote> Статья 2.Отношения, регулируемые семейным законодательством

Семейное законодательство устанавливает условия и порядок вступления в брак, прекращения брака и признания его недействительным, регулирует личные не имущественные и имущественные отношения между членами семьи: супругами, родителями и детьми (усыновителями и усыновленными), а в случаях и в пределах, предусмотренных семейным законодательством, между другими родственниками и иными лицами, а также определяет формы и порядок устройства в семью детей, оставшихся без попечения родителей.</blockquote>

 Предмет 
Предмет регулирования семейного права — имущественные и связанные с ними неимущественные отношения в семье, то есть брачно-семейные отношения в семье, которые включают в себя и регулируют:
 порядок и условия заключения брака; прекращения брака и признания его недействительным;
 личные отношения между супругами (например, отношения по поводу выбора рода занятий, места жительства);
 имущественные (владение, пользование, распоряжение имуществом) и не имущественные отношения между родителями и детьми (например, по воспитанию и образованию детей) и другими членами семьи (например, СК РФ устанавливает право ребёнка на общение с бабушкой, дедушкой, братьями, сёстрами и другими родственниками, обязанности пасынков и падчериц по содержанию отчима и мачехи);
 усыновление, опеку и попечительство (в случаях смерти родителей, лишения их родительских прав, ограничения их в родительских правах и других случаях).

 Различия в семейном праве различных стран 
До XX века в семейном праве большинства стран сохранялось много положений, связанных с традициями патриархальной семьи и религиозными нормами. Начиная с 1960-х годов во многих странах проводились реформы семейного законодательства, пик которых приходился на середину 1970-х годов.

Брак может заключаться в различной форме:
 в гражданской форме (Франция, ФРГ, Япония);
 в гражданской или религиозной форме по выбору супругов (Испания, Италия, Англия, Канада). В Англии брак по обрядам иных, нежели англиканское, вероисповеданий признаётся гражданским;
 только в религиозной форме (Лихтенштейн, Израиль, некоторые штаты США и отдельные провинции Канады, исламские страны — Иран, Ирак и др. До 1982 г. Греция).

В одних странах допускаются браки между двоюродными братьями и сёстрами (Англия, многие штаты США), а в других — нет.

В ряде стран разрешены однополые браки.

В некоторых странах существует запрет для женщин в течение определённого срока вступать в новый брак после смерти мужа, развода или признания брака недействительным: во Франции и Швейцарии — 300 дней, в ФРГ- 10 месяцев. Цель такого запрета — стремление предотвратить возможные споры об установлении отцовства и о наследстве. В ряде штатов США сохраняются временные ограничения на вступление в повторный брак супруга, виновного в разводе (по причине, как правило, супружеской измены).

В большинстве зарубежных стран существует принцип свободы развода. Однако до сих пор есть страны, законодательство которых не допускает развод. Это в основном католические страны: Аргентина, Колумбия и др. Сравнительно недавно развод был разрешён в Италии (1970 г.), Португалии (1976 г.) и Испании (1981 г.). Последней в Европе в 1995 г. развод узаконила Ирландия. В ряде исламских стран права мужа и жены в отношении инициирования развода неодинаковы.

Во многих странах, прежде всего там, где не разрешается развод, важное значение имеет судебное разлучение супругов. В странах, в которых допускается расторжение брака, решение о разлучении (сепарации) обычно используется в качестве промежуточной стадии перед разводом (Англия, Франция и др.). В некоторых католических странах супруги вправе заключить соглашение о раздельном проживании, оговорив его имущественные и личные условия (вплоть до сохранения супружеской верности).

Существует три основных вида правового режима имущества супругов:
 общность имущества на имущество, нажитое в браке (Россия, Франция, Испания, некоторые штаты США);
 раздельность имущества (Англия, некоторые штаты США);
 смешанный режим (иногда называют режимом «отложенной общности»), при котором в период нахождения в браке супруги распоряжаются имуществом раздельно, а в случае развода их имущество становится общим и делится поровну (ФРГ, Финляндия, Исландия, Швеция, Дания, Норвегия).

Основанием применения того или иного режима может быть либо закон (легальный режим), либо брачный договор.

Существуют различия и в порядке управления имуществом супругов. В некоторых странах закон прямо предусматривает равные права супругов на управление общим имуществом. В других странах предусмотрено, что общим имуществом управляет муж.

Законодательство ФРГ и Франции предусматривает взаимную обязанность супругов по содержанию семьи и оказанию друг другу материальной помощи. Но в английском праве в целом сохраняется традиционный подход, согласно которому обеспечение жены всем необходимым и предоставление ей содержания является одной из основных обязанностей мужа.

Многие западноевропейские страны не присоединились к Европейской конвенции по легальному статусу детей, рождённых вне брака (15 октября 1975 г.), согласно которой «внебрачный ребёнок имеет те же права наследования после отца и матери, а также после родственников отца и родственников матери, что и законнорождённый ребёнок». В Греции и Италии внебрачные дети ограничены в праве свободного проживания в доме своего отца, зачастую они ограничены в праве наследования.

 Источники семейного права 

Источники семейного права — это формы внешнего выражения семейно-правовых норм. Семейное законодательство находится в совместном ведении РФ и субъектов РФ. Семейное законодательство состоит из Семейного Кодекса РФ, других федеральных законов, принимаемых в соответствии с Семейным Кодексом РФ, а также законов субъектов РФ.Согласно статье 6 Семейного кодекса РФ нормы международного договора, в котором участвует Российская Федерация, могут служить источником Семейного права (статья 6 СК РФ гласит — «Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены семейным законодательством, применяются правила международного договора»).Другие источники семейного права России:
 Семейный кодекс РФ — основной источник семейного права.
 Гражданский кодекс Российской Федерации Об этом прямо указано в статье 4 СК РФ названной — «Применение к семейным отношениям гражданского законодательства», где записано, что «К названным в статье 2 настоящего Кодекса имущественным и личным неимущественным отношениям между членами семьи, не урегулированным семейным законодательством (статья 3 настоящего Кодекса), применяется гражданское законодательство постольку, поскольку это не противоречит существу семейных отношений». Далее в статье 5 СК РФ названной «Применение семейного законодательства и гражданского законодательства к семейным отношениям по аналогии» указано, что: «В случае, если отношения между членами семьи не урегулированы семейным законодательством или соглашением сторон, и при отсутствии норм гражданского права, прямо регулирующих указанные отношения, к таким отношениям, если это не противоречит их существу, применяются нормы семейного и (или) гражданского права, регулирующие сходные отношения (аналогия закона). При отсутствии таких норм права и обязанности членов семьи определяются исходя из общих начал и принципов семейного или гражданского права (аналогия права), а также принципов гуманности, разумности и справедливости». А также федеральные законы, принимаемые в соответствии с СК РФ;
 Постановления Конституционного Суда РФ. Например, позиция КС РФ: По общему правилу при отчуждении жилого помещения, в котором проживает несовершеннолетний, получения согласия органа опеки и попечительства не требуется Постановление Конституционного Суда РФ от 08.06.2010 N 13-П Применимые нормы: п. 4 ст. 292 ГК РФ, ст. 121 СК РФ
 Законы субъектов РФ. Они регулируют семейные отношения лишь в пределах, установленных СК РФ.
Законы субъектов РФ:
 регулируют отношения по вопросам, непосредственно отнесённым СК РФ к ведению субъектов РФ (например, установление порядка и условий, при наличии которых вступление в брак может быть разрешено до достижения возраста шестнадцати лет в виде исключения);
 могут приниматься по вопросам, непосредственно СК РФ не урегулированным;
 не должны противоречить СК РФ и иным федеральным законам;
 указы Президента РФ. В основном ими утверждаются мероприятия общегосударственного уровня (например, федеральные целевые программы);
 нормативные правовые акты Правительства РФ. Издаются на основании и во исполнение СК РФ, других федеральных законов и нормативных указов Президента РФ;
 ведомственные нормативные акты по вопросам семейного права могут издаваться только по прямому поручению Правительства РФ, содержащемуся в принятом им постановлении, на основании и во исполнение СК (других федеральных законов) и указов Президента РФ. Постановление Правительства РФ, противоречащее СК, другим федеральным законам и указам Президента РФ, может быть отменено Президентом РФ.

К компетенции Правительства РФ СК РФ относит следующие вопросы:
 определение видов заработка и (или) иного дохода родителей, из которых производится удержание алиментов;
 установление порядка организации централизованного учёта детей, оставшихся без попечения родителей (ст. 132 СК РФ), определение перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить ребёнка, принять его под опеку (попечительство), взять на воспитание в приёмную семью;
 порядок выплаты и размера денежных средств, выплачиваемых ежемесячно на содержание детей опекуну или попечителю (ст. 149 СК);
 утверждение Положения о приёмной семье (ст. 151 СК);
 установление порядка выплаты и размера денежных средств, выплачиваемых ежемесячно на содержание детей приёмной семьёй (ст. 155 СК).

Постановления Пленума Верховного Суда РФ, где обобщается практика по делам, вытекающим из брачно-семейных отношений, не являются источниками семейного права. Однако они имеют важное значение для правильного применения норм семейного законодательства.

 Принципы семейного права 
Принципы семейного права — руководящие положения, определяющие сущность данной отрасли права и имеющие общеобязательное значение в силу их правового закрепления. К принципам семейного права ст. 1 СК относит:
 принцип признания брака, заключённого только в органах ЗАГСа. Браки, заключённые иным способом (религиозные, церковные и иные обряды), не признаются и не порождают никаких правовых последствий. Не признаётся браком и фактическое сожительство без государственной регистрации независимо от длительности;
 принцип добровольности брачного союза мужчины и женщины означает право каждого мужчины и женщины выбрать себе жену или мужа по собственному усмотрению и недопустимость какого-либо стороннего вмешательства при решении вопроса о заключении брака. Обязательное условие заключения брака — добровольное согласие мужчины и женщины. Данный принцип предполагает и возможность расторжения брака как по желанию обоих супругов, так и по заявлению одного из них;
 принцип единобрачия (моногамия). Одним из обстоятельств, препятствующих заключению брака, является нахождение одного из лиц в другом зарегистрированном браке. Нарушение этого принципа рассматривается как нарушение моральных правил, распущенность, влечёт признание брака недействительным;
 равноправие женщины и мужчины в решении всех вопросов семьи как личного, так и имущественного характера. Женщина и мужчина имеют равные права при вступлении в брак, после чего они приобретают равные личные права, равные права и обязанности в вопросах материнства, отцовства, воспитания, образования детей и других вопросах;
 разрешение внутрисемейных вопросов по взаимному согласию. Действие данного принципа распространяется на решение любого вопроса жизни семьи (расходование общих средств супругов, владение, пользование и распоряжение общим имуществом, заключение брачного договора и др.);
 приоритет семейного воспитания детей, заботы об их благосостоянии и развитии, обеспечения приоритетной защиты их прав и законных интересов. Данный принцип вытекает из содержания Конвенции о правах ребёнка. В СК РФ закреплён комплекс прав несовершеннолетних детей, а также прав и обязанностей родителей по воспитанию, содержанию и образованию детей. Право ребёнка жить и воспитываться в семье, насколько это возможно, закреплено в ст. 54 СК РФ; СК РФ обязывает родителей содержать своих детей, даже тех, в отношении которых они лишены родительских прав (пункт 3 статьи 70 СК РФ) либо ограничены в родительских правах (пункт 3 статьи 70 СК РФ), а также своих нетрудоспособных совершеннолетних детей, нуждающихся в помощи (статья 85 СК РФ); обеспечение приоритетной защиты прав и интересов нетрудоспособных членов семьи. Так СК РФ в статье 90 предусмотрел право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от бывшего супруга, обладающего необходимыми для этого средствами, бывшей жены в период беременности и в течение трёх лет со дня рождения общего ребёнка; нуждающегося бывшего супруга, осуществляющего уход за общим ребёнком-инвалидом до достижения ребёнком возраста восемнадцати лет или за общим ребёнком — инвалидом с детства I группы; нетрудоспособного нуждающегося бывшего супруга, ставшего нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента расторжения брака; нуждающегося супруга, достигшего пенсионного возраста не позднее чем через пять лет с момента расторжения брака, если супруги состояли в браке длительное время. Закон обязывает трудоспособных совершеннолетних детей содержать своих нетрудоспособных, нуждающихся в помощи родителей, а также усыновителей. Аналогично — трудоспособные совершеннолетние внуки, обладающие необходимыми для этого средствами (статья 95 СК РФ), обязаны содержать своих нетрудоспособных, нуждающихся в помощи бабушек и дедушек. СК РФ предписывает также обязанность воспитанников содержать своих фактических воспитателей (статья 96), пасынков и падчериц по содержанию отчима и мачехи (статья 97) Если обязанные лица добровольно материальную помощь не оказывают — они могут быть понуждены к исполнению данной обязанности в судебном порядке; СК РФ в статье 98 устанавливает даже возможность взыскания алиментов на других членов семьи в судебном порядке. Следовательно, алименты могут быть взысканы не только с родственников, но и с лиц, не состоящих в родстве между собой, но составляющих одну семью. Если обязанные лица добровольно материальную помощь не оказывают — они могут быть понуждены к исполнению данной обязанности в судебном порядке;
 защита семьи государством.'' Охрана и поощрение материнства находится под защитой государства. Государство проявляет заботу о семье путём создания и развития широкой сети родильных домов, детских садов и яслей, школ-интернатов и других детских учреждений, выплаты пособий по случаю рождения ребёнка, предоставления пособий одиноким матерям и многодетным семьям, а также других пособий и помощи семье.

Понятие семьи в семейном праве. Функции семьи. Родство и свойство 
Семья — это основанная на браке или кровном родстве малая группа, члены которой связаны между собой общностью быта, взаимной помощью и ответственностью.

Понятие и элементы семейных правоотношений 
Семейные правоотношения — это общественные отношения, урегулированные нормами семейного права, возникающие из брака, родства, усыновления или иной формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей.

Юридические факты в семейном праве 
Юридические факты в семейном праве — это реальные жизненные обстоятельства, которые в соответствии с действующим семейным законодательством являются основанием возникновения, изменения или прекращения семейных правоотношений.

Юридическим фактам, имеющим значение для семейных правоотношений, присущи как общие признаки, свойственные всем юридическим фактам, независимо от отраслевой направленности, так и специальные.

Семейное право в России 
Семейное право в СССР было кодифицировано в 1968, с принятием Основ законодательства о браке и семье.

Ныне в России в основе семейного права лежит Семейный кодекс Российской Федерации, который был принят 1 марта 1996 года. Семейный Кодекс России составлен с целью защиты и регулирования семейных отношений. Ни один другой акт, принятый на территории страны, не может идти вразрез с СК РФ.

Особенностью семейно-правового метода регулирования является его императивно-дозволительный характер: дозволительность проявляется в том, что в семейном праве преобладают управомочивающие нормы, наделяющие участников правоотношений определёнными правами, однако содержание этих прав определяется императивно, то есть однозначно.

Российское законодательство о семье 
 
 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 13.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2015) «Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, N 32, ст. 3301.Федеральный закон от 15.11.1997 N 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»
 Федеральный закон от 29.12.2006 г. № 255-ФЗ «Об обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию».
 Трудовой кодекс РФ, глава 41
 Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»
 Федеральный закон от 16.04.2001 № 44-ФЗ «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей»
 Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Примечания

См. также 
 Права семьи
 Имущественные правоотношения супругов

Ссылки 
 Электронная библиотека по семейному праву
 Вопросы и ответы юристов по семейному праву
 Семейное право. Курс лекций
 Семейное право 

Гражданское право

Развод